Eriocottidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Alavona
Compsoctena
Crepidochares
Cronodoxa
Dacryphanes
Deuterotinea
Eccompsoctena
Eriocottis
Eucryptogona
Galaria
Melasiniana
Tetracladessa
Thapava
Tissa
Torna
Toxaliba

Lepidoptera